Afstand (wiskunde), een begrip dat ook wel aangeduid wordt met metriek
 metriek (versbouw), de versleer rond de Metrum, een begrip in de poëzie en muziek
 Metriek stelsel, een systeem van uniforme standaard meeteenheden
 SI-stelsel, het internationaal bekende metrieke stelsel